Hyyrynen ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Hyyrynen (* 1980), finnischer Komponist, Sänger, Bassist, Musiker und Liedtexter
 Eino Hyyrynen (1902–1965), finnischer Schauspieler
 Jussi Hyyrynen (* 1971), finnischer Musiker
 Mikko Hyyrynen (* 1977), finnischer Fußballspieler und -trainer
 Tuija Hyyrynen (* 1988), finnische Fußballspielerin